Holten bezeichnet:

 ein Touristendorf der Gemeinde Rijssen-Holten in der Provinz Overijssel im Osten der Niederlande
 Holten (Oberhausen), einen Stadtteil im Stadtbezirk Sterkrade der Stadt Oberhausen in Nordrhein-Westfalen

Holten ist der Familienname folgender Personen:
 Bo Holten (* 1948), dänischer Komponist und Dirigent
 Carl von Holten (1899–1991), deutscher Diplomat
 Dries Holten (1936–2020), niederländischer Sänger und Textdichter
 Hermann von Holten († 1572), von 1540 bis 1572 Abt der Klöster Werden und Helmstedt
 Johan Holten (* 1976), dänischer Kurator
 Kasper Holten (* 1973), dänischer Opernregisseur und Intendant
 Line Henriette Holten (* 1971), norwegische Politikerin
 Peter Holten (1816–1897), Gouverneur der Färöer
 Samuel Holten (1738–1816), amerikanischer Arzt, Politiker und Richter; einer der Unterzeichner der Konföderationsartikel
 Susette Holten (1863–1937), dänische Malerin und Keramikerin
 Walter Holten (1897–1972; eigentlich Walter Siegfried Karl Regnet), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Holton